Nəsimi – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Nəsimi – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian